Glasscock steht für:
 Glasscock County, ein County im US-Bundesstaat Texas in den Vereinigten Staaten

Glasscock ist der Name folgender Personen: 
 Jack Glasscock (1857–1947), US-amerikanischer Baseballspieler 
 Michael E. Glasscock (1933–2018), US-amerikanischer Neurootologe
 William E. Glasscock (1862–1925), US-amerikanischer Politiker, 13. Gouverneur von West Virginia

Siehe auch:
 Glascock